Federico III de Brunswick-Gotinga-Calenberg (), llamado «el Turbulento» () (1424- Münden, 5 de marzo de 1495), fue un príncipe alemán de la casa de Welf, hijo del duque Guillermo el Victorioso de Brunswick-Luneburgo y de Cecilia de Brandeburgo. Se convirtió en duque de Brunswick-Luneburgo conjuntamente con su hermano Guillermo II el Joven en 1482 pasando ambos a gobernar el principado de Calenberg-Gotinga. En 1483 el principado fue dividido y al año siguiente, tras una disputa con su hermano, fue apresado el 10 de diciembre de 1484, muriendo en cautividad casi once años después.

Biografía 
Federico a menudo estuvo involucrado en peleas, redadas y robos en las carreteras en las primeras décadas de su vida; por ello  más tarde fue apodado «el Inquieto» o «Turbulentus». En 1477 fue enviado a Geldern para atender asuntos administrativos. Dos años más tarde, en 1479, tuvo que volver a casa; la razón probablemente fue una deficiencia mental o una enfermedad mental. Un poco más tarde aparentemente se recuperó y nuevamente pudo realizar asuntos administrativos. En 1482, después de la muerte de su padre  Guillermo el Viejo, Federico y su hermano Guillermo II el Joven gobernaron juntos Brunswick-Luneburgo. Federico, sin embargo, exigió que el territorio fuera dividido. Guillermo acordó en un tratado fechado el 1 de agosto de 1483 por , es decir, que la soberanía seguiría siendo compartida, pero que los ingresos se dividirían. La parte de Federico incluía el Principado de Calenberg.

En 1482, comenzó el llamado Gran Feudo de Hildesheim, un incidente entre la ciudad de Hildesheim y su obispo, Bertoldo II de Landsberg. El obispo quería introducir un nuevo impuesto episcopal, que la ciudad se negó a aceptar. Los hermanos estaban en lados diferentes en esta disputa: Guillermo concluyó en febrero de 1484 una alianza con el obispo, mediada por su consejero Heinrich von Hardenberg (m. 1492 o 1493), mientras que Federico se convirtió en Protector de la ciudad de Hildesheim el 7 de septiembre de 1483. Un año después, en septiembre de 1484, estalló el conflicto armado entre las partes. Guillermo tomó prisionero a su hermano Federico el 10 de diciembre de 1484 y lo llevó, a través de Gandersheim y Hardegen, a Hann. Münden. Diferentes fuentes dan diferentes razones para el cautiverio: algunas fuentes —y el propio Guillermo—, mencionan un nuevo brote de enfermedad mental, otras señalan la aversión de Guillermo por la división del país. 

El Gran Feudo de Hildesheim terminó en 1486 con un acuerdo.

Una canción popular  titulada Duke Frederick, que se descubrió a principios de la década de 1990, refiere las circunstancias del arresto de Federico. Consta de ocho estrofas y está escrito en el dialecto del bajo alemán, aparentemente en el momento de Hildesheim Feud. La canción lamenta la supuesta injusticia que le había ocurrido a Federico. Algunos de los conspiradores se opusieron tanto a la postura de Federico en la disputa que planearon derrocarlo. En qué medida la canción ha combinado hechos históricos, verdades a medias y ficción es, por supuesto, imposible de determinar. Sin embargo, la literatura sugiere que una parte considerable de la verdad podría estar oculta en el texto. Entre las personas mencionadas en el quinto verso se encuentran los consejeros del duque, Otto von der Malsburg (muerto:probablemente en 1504) y Heinrich von Hardenberg, así como el canciller del duque, Johannes Sibolle (certificado: 1474-1498), quien desempeñó un papel importante en el lado de Brunswick en la disputa. Es posible que hayan aconsejado la captura de Federico para extender su influencia sobre los tres principados de Brunswick, Gotinga y Calenberg.

Federico permaneció en cautiverio hasta su muerte. Murió el 5 de marzo de 1495 en Hann. Munden, donde yace enterrado.

Matrimonios 
Federico se casó dos veces:
 con Ana de Brunswick-Grubenhagen-Einbeck (1415-1474),  hija del duque Erico I de Brunswick-Grubenhagen  y viuda de  Alberto III de Baviera
 con Margarita, hija de Conrado V de Rietberg, el 10 de mayo de 1483.

Ambos matrimonios quedaron sin hijos.

Ancestros

Notas

Referencias 
 Dieter Lent: Ein unbekanntes historisches Volkslied auf die Gefangennahme Herzog Friedrich des Unruhigen von Braunschweig auf Schloß Calenberg im Jahr 1484, in: Braunschweigisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Braunschweigischer Geschichtsverein, Brunswick, 1993, vol. 74, pp. 9–25 (especially pp. 15–19: Overview of Frederick's biography)
 Wilhelm Havemann: Beiträge zur Lebensgeschichte von Herzog Friedrich dem Jüngeren, in: Vaterländisches Archiv des Historischen Vereins für Niedersachsen, Historischer Verein für Niedersachsen, Hannover, 1841, pp. 176–221, Online
 
 
 
 Joachim Lehrmann: Raubritter zwischen Heide, Harz und Weser, Lehrte, 2007,

Enlaces externos 

 
 Genealogy of the House of Guelph (Brunswick line)

 

Príncipes de Calenberg (casa de Welf)
Príncipes de Gotinga

Príncipes de Wolfenbüttel del siglo XV

Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XV (casa de Welf)
Fallecidos en Brunswick